«Мілсамі» () — молдовський футбольний клуб із Оргієва, заснований 2005 року. Виступає у найвищому дивізіоні Молдови. До 2010 клуб мав назву «Віїторул» Оргіїв (FC Viitorul Orhei).

Досягнення 
 Чемпіон Молдови (1): 2014-15
 Володар Кубка Молдови (2): 2011-12, 2017-18
 Володар Суперкубка Молдови (2): 2012, 2019

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційна сторінка

Футбольні клуби Молдови
Футбольні клуби, засновані 2005
Оргіїв
Засновані в Європі 2005